Nue ou NUE peut désigner :
 nue, féminin de l'adjectif nu.

Musique 
 Nue, album de Lara Fabian sorti en 2001 ;
 Nue, chanson de Clara Luciani sortie en 2019, tirée de l'album Sainte-Victoire.

Littérature 
 Nue, roman de Jean-Philippe Toussaint paru en 2013.

Autre 
 Nue, créature fantastique de la mythologie japonaise ;
 NUE, code IATA de l'aéroport de Nuremberg ;
 nue, code ISO 639-3 du ngundu.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre